Josef Imbach ist der Name folgender Personen:

* Josef Imbach (Leichtathlet) (1894–1964), Schweizer Leichtathlet
 Josef Imbach (Theologe) (* 1945), Schweizer Theologe und Franziskaner